Boilly ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Léopold Boilly (1761–1845), französischer Maler und Lithograf
 Julien Léopold Boilly (1796–1874), französischer Maler und Lithograf
 Edouard Boilly (1799–1854), französischer Komponist
 Eugène Boilly, französischer Maler und Neffe von Edouard 
 Alphonse Boilly (1801–1867), französischer Kupferstecher und Lithograf

Siehe auch:
Boily